Gorontalo peut désigner :
 Gorontalo, une province d'Indonésie ;
 le kabupaten de Gorontalo, un kabupaten d'Indonésie ;
 le kabupaten de Gorontalo du Nord, un kabupaten d'Indonésie ;
 Gorontalo, une kota d'Indonésie ;
 le gorontalo, une langue d'Indonésie ;
 le macaque de Gorontalo, une espèce de singe.